Angers heißt der Ort
 Angers, Stadt in Frankreich

Angers ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste-Réal Angers (1837–1919), kanadischer Jurist und Politiker
 Maurilius von Angers (~364–453), heiliger Bischof
 Pierre Jean David d’Angers (1788–1856), französischer Bildhauer
 Stephen Angers (* 1965), kanadischer Fechter

Siehe auch:
 Arrondissement Angers